

България в квалификациите 
Група 4

 29 септември 1984 г., Югославия – България 0:0
 13 октомври 1984 г., Люксембург – Франция 0:4
 20 октомври 1984 г., ГДР – Югославия 2:3
 17 ноември 1984 г., Люксембург – ГДР 0:5
 21 ноември 1984 г., Франция – България 1:0
 5 декември 1984 г., България – Люксембург 4:0
 8 декември 1984 г., Франция – ГДР 2:0
 27 март 1985 г., Югославия – Люксембург 1:0
 3 април 1985 г., Югославия – Франция 0:0
 6 април 1985 г., България – ГДР 1:0
 1 май 1985 г., Люксембург – Югославия 0:1
 2 май 1985 г., България – Франция 2:0
 18 май 1985 г., ГДР – Люксембург 3:1
 1 юни 1985 г., България – Югославия 2:1
 11 септември 1985 г., ГДР – Франция 2:0
 25 септември 1985 г., Люксембург – България 1:3
 28 септември 1985 г., Югославия – ГДР 1:2
 30 октомври 1985 г., Франция – Люксембург 6:0
 16 ноември 1985 г., Франция – Югославия 2:0
 16 ноември 1985 г., ГДР – България 2:1

Групова фаза 
Група A

Класиране

Осминафинал 

1986